La sigla ATP, en ciencias, puede referirse a:

 ATP (activador tisular del plasminógeno), una enzima que disuelve los coágulos de la sangre.
 ATP (adenosín trifosfato), una biomolécula energética básica del metabolismo celular.

Asimismo, en el deporte, puede hacer referencia a:
 ATP (Asociación de Tenistas Profesionales).

También, en el transporte, puede referirse a:
 ATP (Automatic Train Protection), un sistema de seguridad ferroviario.
 Acuerdo ATP sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en esos transportes.

Además, puede hacer referencia a:
 Apta para Todo Público, una clasificación moral de una película o serie televisiva.
 Alternative Transient Program, software alternativo a EMTP para análisis de transitorios electromagnéticos, circuitos eléctricos, sistemas electromecánicos y sistemas de control.
 Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), programa del gobierno argentino de asistencia a empresas durante la pandemia de COVID-19.

Siglas